Cornes peut désigner :
 Cornes, une paroisse de la municipalité de Vila Nova de Cerveira au Portugal,
 le ruisseau de Cornes un ruisseau français du Puy-de-Dôme, affluent du Chavanon,
 Cornes, un roman de l'écrivain américain Joe Hill,
 Cornes de gazelles, une pâtisserie marocaine,
 des cornes, des rallonges de guidon de vélo dans le langage courant,
 faire les cornes, une blague consistant à placer deux doigts en "V" derrière la tête de quelqu'un,
 les cornes sont une caractéristique imagée d'un cocu,

Voir aussi